Arabella ou Arabelle est un prénom féminin. Plusieurs sujets portent ce nom :

Automobile 
 L'Arabella, une voiture de la marque Borgward.

Bande dessinée 
 Arabelle, série de bande dessinée de Jean Ache publiée de 1950 à 1977.

Cinéma 
 Arabella, un film de Mauro Bolognini de 1967, dont Ennio Morricone a écrit la musique.

Musique 
 Little Arabella Miller, une chanson enfantine populaire anglaise.
 Arabella, un opéra de Richard Strauss joué pour la première fois en 1933.
 Arabella, une chanson du groupe Arctic Monkeys (2014).

Toponyme

Arabella, un quartier de Uribarri,  de la ville de Bilbao, dans la Communauté autonome du Pays Basque.

Voir aussi 
 Arabellata, genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Clubionidae présente en Nouvelle-Guinée orientale.

Homonymie de prénom